Universität der Künste (UdK) steht für:

Universität der Künste Belgrad
Universität der Künste Berlin
Universität der Künste Bukarest
Folkwang Universität der Künste, Essen
Universität der Künste Helsinki
Universität der Künste London
Universität der Künste Tirana
Universität der Künste Tokyo -> Tōkyō Geijutsu Daigaku

Siehe auch
 Akademie der Künste
 Hochschule der Künste